Цвейг () — прізвище єврейського походження:
 Стефан Цвейг (1881–1942) — австрійський письменник;
 Арнольд Цвейг (1887–1968) — німецький письменник;
 Джейсон Цвейг — американський журналіст.

Єврейські прізвища